δ-System steht für:
 δ-System (Maßtheorie), ein Mengensystem in der Maßtheorie, das abgeschlossen bezüglich abzählbaren Schnitten ist

Δ-System steht für:
 Δ-System (kombinatorische Mengenlehre), ein Mengensystem in der kombinatorischen Mengenlehre, bei dem der Schnitt zweier Mengen immer konstant ist